Noworossijsk bzw. englische Transliteration  oder  steht für:

 Noworossijsk, eine russische Hafenstadt
 (2520) Novorossijsk, ein nach der Hafenstadt benannter Asteroid
 Dnipro, zwischen 1797 und 1802 ebenfalls Noworossijsk
 ein sowjetisches Schlachtschiff, siehe Giulio Cesare (Schiff, 1914)#Noworossijsk
 Noworossijsk (Schiff, 1978), einen sowjetischen Flugdeckkreuzer